Perritos crujientes (España) Cangre-salchichas (Latinoamérica) y Krusty dogs en Estados Unidos, es un episodio de la séptima temporada de Bob Esponja.

Sinopsis

En el Crustáceo Cascarudo, Bob Esponja está preparando un lote de Burgers Cangreburgers y con las últimas piezas de hamburguesas hace una salchicha con sabor a Cangreburger la cocina en la olla y se la enseña a Don Cangrejo y Bob Esponja le sugiere ponerla en el menú y entonces la gente empieza a pedir los Perritos Crujientes y Don Cangrejo quita las Cangreburgers del menú ya que nadie las compra y le quita la parrilla y la espátula a Bob Esponja y él se desmaya, mientras tanto Calamardo estaba fuera del restaurante disfrazado de Perrito Crujiente para anunciar el producto y Bob Esponja y Calamardo hicieron un plan juntos para que volvieran las Cangreburgers: Bob Esponja mentía a los clientes diciéndoles los malos ingredientes que tenía y Calamardo les decía que le dolía la tripa por comer los Perritos Crujientes y entonces Bob Esponja vino disfrazado de un anticuado caballero que decía que volvieran a tiempos más antiguos de comer Cangreburgers y como falla, Bob Esponja hace un Perrito Crujiente se lo da a un cliente, le pone un cable que lo conecta a un inflador y Bob lo activa y estalla el Perrito Crujiente, así que todos los clientes se van, vuelven las Cangreburgers y Calamardo ahora está disfrazado de Cangreburger.

Episodios de la séptima temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2010